

Carriera
Playmaker di 170 cm, ha giocato in Serie A1 con Chieti.

Collegamenti esterni